Санта-Мария-ди-Жетиба ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту. Составная часть мезорегиона Центр штата Эспириту-Санту. Входит в экономико-статистический  микрорегион Санта-Тереза. Население составляет 32 844 человека на 2006 год. Занимает площадь 735,552 км². Плотность населения — 44,7 чел./км².

История 
Город основан 6 мая 1988 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 151.245.285,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.882,50 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,824 (elevado) (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Муниципалитеты штата Эспириту-Санту